AJW Motorcycles, fabricant de motocicletes anglés
 Asia & Japan Watch, edició en anglès del diari Asahi Shimbun del Japó
 Accent Jobs-Wanty, equip ciclista de categoria continental professional de Bèlgica
 ajw també és el codi ISO 639-3 de l'ajawa, llengua extinta que es parlava a Nigèria